Грув — данное слово имеет ряд значений, а также является фамилией ряда персон.

 Грув — специфический музыкальный термин: ощущение, возникающее в результате сдвига долей по времени в ритмической пульсации. По смыслу близок понятию свинг.
 «Groove music» — собирательный термин для стыкового жанра музыки стилей диско и хаус, используемый в 2000-2002 годах (см. nu-disco)
 Грув-метал («ритмичный металл», от groove — «ритм»), также пост-трэш-метал (post-thrash) — поджанр трэш-метала.
 Грув (трансформер) (, в русской телевизионной версии 6-го канала — Друг) — персонаж вымышленной «Вселенной трансформеров», действующее лицо ряда мультсериалов и комиксов о трансформерах.
 DJ Грув (настоящее имя Евгений Анатольевич Рудин; род. 1972) — российский диджей, электронный музыкант; с пристрастием в плане диджеинга в области стилей хаус, даунтемпо, техно и др.

См. также 
 Джет Грув () — французская анимация о жизни стюардесс и пилотов. Дольче вита на земле и на небе. Мультсериал создан в 2006 году режиссёром Thierry Sapyn.
 Мальчишник представляет DJ Грув: Поговорим о сексе — ремикс-альбом DJ Грува и группы «Мальчишник».
 Groove Street — альбом американского джазового органиста Ларри Янга.